Maueröd ist ein Ortsname
 Maueröd (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Maueröd (Gemeinde Bad Traunstein) Ortsteil der Marktgemeinde Bad Traunstein, Bezirk Zwettl, Österreich